Армен Оганесян:
 Оганесян, Армен Гарникович (род. 1954) — советский и российский журналист.
 Оганесян, Армен (род. 1974) — армянский футболист.
 Оганесян, Армен А. (род. 1975) — армянский футболист, вратарь.
 Оганесян, Армен (род. 2000) — армянский футболист. Примечания